Plaats
 Medari (Ngadirejo), plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Medari (Dragalić), plaats in de gemeente Dragalić in de Kroatische provincie Brod-Posavina.